Vayres – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Gironde.
 Vayres – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Haute-Vienne.